Кітамі (Хоккайдо)
 Провінція Кітамі